Гелеозавр (Heleosaurus scholtzi) — вид пелікозаврів родини Варанопсеїди (Varanopidae). Скам'янілі рештки знайдені на території Південно-Африканської Республіки. Вид існував у кінці пермського періоду, 265–259 млн років тому. Відомий по двох знахідках (зокрема по голотипу SAM-PK-1070) добре збережених, майже повних скелетів у пластах формації Абрахамскаал у провінції Північний Кейп. Тіло завдовжки близько 30 см.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Посилання 
 Reisz, R. R. & Modesto, S. P. 2007. Heleosaurus scholtzi from the Permian of South Africa: a varanopid synapsid, not a diapsid reptile. Journal of Vertebrate Paleontology'' 27 (3): 734–739.

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1907